Дута́р (/dutār < دو «два» и تار «струна»; ; ; ; ) — уйгурский двухструнный щипковый музыкальный инструмент у Уйгурского народа. Игра на дутаре — неотъемлемая часть творчества уйгуров.

Описание 
Обычно встречается дутар длиною 1150—1200 мм с грушевидным резонатором и сильно вытянутой шейкой с грифом. Корпус клееный из тонких деревянных пластинок. Дутар имеет, как правило, 13—17 навязных жильных ладов и 2 шёлковые струны.

Звукоряд внизу хроматический, вверху диатонический. Диапазон: 1—2 октавы. Звук негромкий, нежный, с характерным призвуком (от скольжения ногтей по деке).

Используется народными и профессиональными исполнителями как сольный и ансамблевый инструмент, а также для аккомпанемента пению. На дутаре исполняются небольшие пьесы и инструментальные части макомов.

Техника игры 
Техника игры может различаться у разных народов, так уйгуры в основном только перебирают, а афганцы, народности Пакистана, таджики, туркмены и узбеки перебирают и наигрывают на струнах дутара.

История 
Появился приблизительно в XV веке, среди пастухов. В начале струны для дутара делались из кишок животных. Позднее, благодаря развитию торговли вдоль Шёлкового пути, начали изготавливать струны из скрученного шёлка. В современных струнах также используется шёлк или нейлон. С середины 30-х годов XX века усовершенствованные дутары (прима, альт, бас, контрабас) вошли в состав узбекских, таджикских и туркменских оркестров народных инструментов. Афганская и иранская разновидности (3-струнные) несколько отличаются от среднеазиатских. Гератская разновидность дутара насчитывает до 14 струн.

В Государственном музее истории культуры Узбекистана в Самарканде на экспозиции представлен дутар выдающегося узбекского певца, музыканта и композитора Ходжи Абдулазиза Расулева конца XIX века.

Один из современных выдающихся исполнителей на дутаре — уйгурский музыкант Абдурехим Хейит.

Туркменский дутар 

Дутар — неотъемлемая часть многовековой музыкальной культуры туркменского народа. Ни одно торжество – будь то свадьба или государственный праздник, не обходится без выступлений народных исполнителей – бахши. Во все века бахши пользовались в народе почетом и уважением. Их имена обрастали легендами. Сами же бахши с величайшей заботой, трепетно относились к своему дутару. Дутар берегли как зеницу ока, хранили в специальных футлярах из мягкой материи и никому никогда не одалживали.

Бывало, дутар выступал не только в качестве музыкального инструмента, но и служил проводником мира между враждующими сторонами. В Туркменистане знают подлинный случай, происшедший со знаменитым дутаристом Шукур-бахши. Непревзойдённый музыкант своим искусством игры на дутаре остановил надвигающуюся кровопролитную схватку с воинами соседней страны.

Заслуженную славу бахши по праву могут разделить мастера по изготовлению дутаров – уста. Они пользовались не меньшим почётом, их работа ценилась очень высоко – за хороший дутар давали породистого коня. Ремесло дутарных дел мастеров передавалось по наследству, из поколения в поколение. И сегодня бахши могут назвать имена мастеров, которые жили и делали прекрасные инструменты сто и более лет назад.

В принципе, дутар можно сотворить из любого дерева, но время его службы и качество звука будут совершенно разные. Чтобы сделать хороший дутар, нужно, прежде всего, хороший материал. Лучше всего для этого подходит тутовое дерево. Дутар из него получается лёгкий, прочный с красивой текстурой и прекрасными резонансными способностями. Ни одно другое дерево не даёт такого сочного, неповторимого звука. При этом большое значение имеет его возраст. Тутовнику должно быть не менее пятидесяти лет. Дерево, как и человек, мудреет с годами, становится крепче, красивее, благороднее.

Заготавливать основу для будущего инструмента лучше всего осенью, когда заканчивается листопад. Дерево тогда подсыхает, древесная смола становится белой и равномерно растекается по всей ткани тутовника. Выбранное дерево разрезается на чурбаки, которые закапывают в землю, где они должны пролежать примерно год, чтобы дойти до кондиции, пропитаться соками земли.

Если приступить к работе с материалом сразу, то впоследствии это приведёт к деформации дутара и искажению звучания. Когда приходит срок, мастер достаёт чурбаки, распускает их на заготовки, даёт хорошенько просохнуть и только потом начинается сборка инструмента.

Подгонка деталей требует аккуратности и точного расчёта. Толщина корпуса и крышки дутара не должна превышать определённого размера, иначе не будет нужного звучания. Сегодня дутарных дел мастера пользуются для расчётов точными измерительными приборами, но уста с многолетним опытом, используют, как и их предки, обычную линейку. В остальном полагаются на точность глаза.

Заготовки делаются не для изготовления лишь одного дутара, а впрок. Они могут храниться десятилетиями. Со временем они становятся тёмными, почти чёрными. Но изменяя цвет, качество дерева становится всё ценнее. Туркменские уста традиционно не пользуются ни красителями, ни лаком. Они не придают дутару ни лучшего звучания, ни особой красоты. 

После того, как деревянные части идеально пригнаны друг к другу, остаётся последняя, не менее ответственная операция – прилаживание струн. Надо отметить, что струны, пожалуй, единственные покупные детали для дутара. Всё остальное – ручная работа.

Международное признание 
В декабре 2021 г., Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО включил туркменское национальное мастерство изготовления дутара и искусство игры на нем с песенным сопровождением в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

См. также 
 Танбур

Примечания

Литература 
 Сокровища Самаркандского музея. Проспект. Ташкент. 1983. Тираж 10000

Щипковые музыкальные инструменты
Туркменские музыкальные инструменты
Узбекские музыкальные инструменты
Уйгурские музыкальные инструменты
Хордофоны
Музыкальные инструменты по алфавиту
Таджикские музыкальные инструменты
Историко-культурное наследие Туркменистана